Алекса́ндр Салтыко́в:
 
 Салтыков, Александр Михайлович (1728—1775) — российский писатель и переводчик, первый конференц-секретарь Императорской академии художеств.
 Салтыков, Александр Николаевич (1775—1837) — князь, сын князя Н. И. Салтыкова.